Jürgen Kloth ist der Name folgender Personen:
* Jürgen Kloth (Schauspieler) (1940–2019), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Jürgen Kloth (Trainer) (* 1947), deutscher Handballtrainer